Polen Rundt 2020 var den 77. udgave af etapeløbet Polen Rundt. Løbets fem etaper foregik i perioden 5. til 9. august 2020 med start på Stadion Śląski i Chorzów, og sluttede i Kraków. Løbet var en del af UCI World Tour 2020.

Ryttere og hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Startliste

Eksterne henvisninger 
 
 

2020
UCI World Tour 2020